Teno se poate referi la:

 Teno, Chile – un oraș și comună din provincia Curicó, regiunea Maule, Chile
 Râul Teno – un râu din Chile
 Macizo de Teno, un lanț muntos din Tenerife, Spania

 Aurelio Teno, un sculptor spaniol
 Melina Teno – o jucătoare de braziliană de polo pe apă
 Harvey Teno – un jucător de hochei pe gheață
 Senad Hadžimusić Teno – un muzician bosniac
 Era Ten'ō, numele unei ere japoneze între anii 781 și 782, în care a domnit Împăratul Kōnin
 TENO – o organizație germană